Double peut faire référence à :

Sens commun 

Le mot double fait référence à tout ce qui est présent en deux exemplaires. Il peut avoir valeur grammaticale de substantif ou d'adverbe multiplicatif.

Philosophie 
Le double désigne tout ce qui fait référence à la dualité de l'être humain.

Patronyme 
 François-Joseph Double, médecin français (1776-1842).

Toponyme 

 La forêt de la Double ou « Double du Périgord », région forestière française du nord de l'Aquitaine ;
 La Double saintongeaise, région attenante à la précédente ;
 Le pont au Double (à Paris) tient son nom du montant du péage qu’il fallait acquitter.

Arts et culture 
 Le Double, un roman russe écrit par Fiodor Dostoïevski ;
 Le Jeu du Double est un casse-tête.

Musique 
 Double, en musique classique, et plus spécialement pendant la période baroque, reprise variée d'un air ou d'une danse en ajoutant au « simple » des variations ou notes ou accords supplémentaires ;
 Double (chanteuse), une chanteuse japonaise de R&B, anciennement en duo sous le même nom ;
 Double (groupe), un groupe musical suisse des années 1980 ;
 Double (album), un album du groupe Lofofora ;
 Double (chanson), un single de BoA.

Cinéma 
 The Double, un film américain sorti en 1910 ;
 Secret Identity (The Double), un film américain de Michael Brandt sorti en 2011 ;
 The Double, un film britannique de Richard Ayoade sorti en 2013.

Télévision 
 Double (Stargate), le septième épisode de la saison 1 de la série télévisée Stargate SG-1 ;
 Doubles, le  épisode de la saison 7 de la série télévisée X-Files.

Informatique 
En informatique, un  est également un type de donnée similaire au type float mais en double précision.
 Virgule flottante, nombres les plus souvent utilisés dans un ordinateur pour représenter des valeurs non entières ;
 IEEE 754, standard pour la représentation des nombres à virgule flottante en binaire ;
 , standard pour la représentation des nombres à virgule flottante en binaire ;
 , révision majeure de la norme IEEE 754-1985 et groupe de travail IEEE 754r.

Monnaie 
 Double tournois ou double denier ou double (6 doubles = 1 sou ou sol), ancienne monnaie émise par les rois de France de Philippe le Bel à Louis XIV :
 À Paris, le pont au Double tient son nom du péage qu’il fallait acquitter.

Robotique 
 Double (robot) est le nom d'un robot télécommandable depuis une tablette Apple iPad.

Sports 
 Le double désigne une façon de jouer un sport de raquette par équipes de deux ;
 Double, un coup sûr valant deux buts au baseball ;
 Double-double et quadruple-double désignent certains types de performances individuelles lors d'un match de basket-ball.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme